El término capricho puede referirse a:
 un capricho es una idea o propósito que uno forma arbitrariamente, fuera de las reglas ordinarias y comunes, sin razón.
 un capricho, forma musical de estilo libre;
 un capricho, pequeña construcción decorativa de jardín;
 Los caprichos, una serie de 80 grabados del pintor español Francisco de Goya;
 el Capricho de Gaudí, edificio de Antoni Gaudí en la localidad cántabra de Comillas;
 la estación de El Capricho, una estación de la Red de Metro de Madrid;
 el parque de El Capricho, un parque y zona verde situado en la Alameda de Osuna, en la ciudad de Madrid;
 Capricho, telenovela mexicana, producida por Carlos Sotomayor, para Televisa; 
 Capricho n.º 5, una de las 24 piezas musicales del compositor y violinista Niccolò Paganini;
 Capricho n.º 24, una de las 24 piezas musicales del compositor y violinista Niccolò Paganini;
 Capricho para arpa y orquesta de cuerda, una composición de Walter Piston
 Capricho italiano, obra orquestal de Piotr Ilich Chaikovski;
 Capricho español, obra orquestal compuesta en 1887 por Nikolái Rimski-Kórsakov;
 Capricho árabe, una composición escrita en 1892 por Francisco Tárrega;
 Capricho imperial, película histórica de 1934 dirigida y producida por Josef von Sternberg sobre la vida de Catalina la Grande;
 Capricho de mujer, película estadounidense de 1942, del género comedia, dirigida por Mitchell Leisen.
 Caprice des Dieux (capricho de los dioses), queso francés.